Hongyang är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 53 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Hongyang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ningde,  km norr om Hongyang. I omgivningarna runt Hongyang växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina